Michele VI Bringa – imperatore bizantino
 Michele VI di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta